Кубок Украины по футболу среди женщин 2021 — 28-й розыгрыш кубка Украины, турнира с участием женских украинских футбольных клубов, который проводится Украинской ассоциацией футбола. Турнир проводился по системе с выбыванием, в сокращенном формате, начиная с 1/4 финала.

Турнир начался 21 апреля 2021 года и завершился 5 июня 2021 года. Финальный матч прошел 5 июня 2021 года в Киеве на стадионе УТК им. Виктора Банникова между харьковскими клубами «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2». «Жилстрой-2» стал обладателем трофея, обыграв «Жилстрой-1» со счётом 1:0.

Турнирная сетка 
В текущем сезоне сетка кубка не составлялась. На стадиях 1/4 и 1/2 финала пары команд определяются по результатам жеребьёвок.

1/4 финала 
7 февраля 2021 года было принято Комитетом женского футбола УАФ и утверждено Исполкомом УАФ проведение четвертьфинальных матчей на 21 апреля. Жеребьёвка прошла 26 февраля. Матчи 1/4 финала состоялись 21 апреля.

1/2 финала 
Пары команд определились по результатам жеребьёвки, которая прошла 26 апреля.

Финал 

Проведение финального матча запланировано на 5 июня 2021 годав Киеве на стадионе УТК им. Виктора Банникова. Начало поединка запланировано на 17:00.

Бомбардиры турнира 
Без учёта мячей, забитых в сериях послематчевых пенальти.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кубок Украины по футболу среди женщин
2021 год в женском футболе
Футбол на Украине в 2021 году
Женский футбол Украины